Mixiomycetes är en klass av svampar. Mixiomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mixiomycetes